Il nome Margherita è appartenuto a diversi membri della Casa d'Asburgo:

Margherita d'Asburgo (1346-1366), figlia di Alberto II, moglie dapprima di Mainardo III di Tirolo-Gorizia e poi di Giovanni Enrico della Moravia;
Margherita d'Asburgo (1395-1447), figlia di Alberto IV, moglie di Enrico XVI di Baviera;
Margherita d'Asburgo (1416-1486), figlia di Ernesto I, moglie di Federico II di Sassonia;
Margherita d'Asburgo (1480-1530), figlia dell'imperatore Massimiliano I, moglie dapprima di Giovanni di Trastámara e poi di Filiberto II di Savoia;
Margherita d'Austria (1522-1586), figlia naturale dell'imperatore Carlo V, moglie dapprima di Alessandro de' Medici e poi di Ottavio Farnese;
Margherita d'Asburgo (1536-1567), figlia dell'imperatore Ferdinando I, monaca;
Margherita d'Asburgo (1567-1633), figlia dell'imperatore Massimiliano II, monaca;
Margherita d'Austria-Stiria (1584-1611), figlia dell'arciduca d'Austria Interiore Carlo II, moglie del re di Spagna Filippo III;
Margherita Teresa di Spagna (1651-1673), figlia del re di Spagna Filippo IV, prima moglie dell'imperatore Leopoldo I;
Maria Margherita d'Asburgo (1690-1691), figlia dell'imperatore Leopoldo I.